Jeffersonville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Jeffersonville (Georgia)
Jeffersonville (Illinois)
Jeffersonville (Indiana)
Jeffersonville (Kentucky)
Jeffersonville (New York)
Jeffersonville (Ohio)
Jeffersonville (Pennsylvania)
Jeffersonville (Vermont)